

Persone 
Arturo Lancellotti – scrittore e critico d'arte
Elisa Lancellotti – pallavolista italiana
Filippo Lancellotti – cardinale italiano
Giovan Paolo Lancellotti – giurista italiano
Orazio Lancellotti – cardinale italiano
Paolo Lancellotti – musicista italiano
Scipione Lancellotti – cardinale italiano
Secondo Lancellotti – scrittore e religioso italiano
Giovanni Battista Lancellotti - vescovo italiano

Altro 
Lancellotti – famiglia nobile italiana
Villa Lancellotti – villa presso Frascati, in Lazio